Denumirea de Leahovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Leahovo, un sat în comuna Balcik, regiunea Dobrici;
 Leahovo, un sat în comuna Pazardjik, regiunea Pazardjik.